Душак:

 Душак — посёлок городского типа в Какинском этрапе Ахалского велаята, Туркмения.
 Душак, Николай Григорьевич (1907-1993) — генерал-майор Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.